EDC Paris Business School (EDC), anciennement « École des cadres », une école de commerce fondée en 1950 et située en Île-de-France (Neuilly-sur-Seine puis La Défense) ;
 École des cadres d'Uriage, institution française créée sous le régime de Vichy, active de  à  ;
 École des cadres du Mayet-de-Montagne, une autre institution créée sous le régime de Vichy, active de  à  ;
 École Gilbert-Bloch d'Orsay ou École des cadres Gilbert-Bloch d'Orsay, ou École polytechnique des disciplines du judaïsme, fondée en 1946.